Каминер — фамилия.

 Каминер, Владимир Викторович (род. 1967) — немецкий писатель российско-еврейского происхождения.
  (1834—1901) — российский еврейский врач и поэт.
 Каминер, Сергей Михайлович (1908—1938) — известный советский шахматный этюдист.
 Каминер — настоящая фамилия американского кинорежиссёра Майкла Кёртиса (1888—1962).

Примечания